Pakket (computerbestand)
 Software suite